Phlebophyllum är ett släkte av svampar. Phlebophyllum ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Phlebophyllum